Ана́липсис () — деревня в Греции на побережье Ливийского моря на острове Крите. Входит в общину (дим) Иерапетра в периферийной единице Ласитион в периферии Крит. Население 584 жителя по переписи 2011 года.

История 
Посёлок возник в XVIII веке и, с расширением строительства в конце XX века частных коттеджей и коммерческих гостиниц, практически сросся с близлежащим посёлком Макриялос.

В XIX веке в посёлке была построена небольшая православная церковь в честь Вознесения Господня, богослужения в которой в настоящее время осуществляются периодически священником, постоянно проживающим в Макриялосе.

Экономика 

Сеть спа-отелей европейского уровня (самый крупный — Sunwing), построенные в Аналипсисе в 2000-е годы, ставит его в ряд крупных туристических центров южной части Крита, специализирующихся в частности на отдыхе родителей с детьми и привлекая в период с мая по октябрь посетителей из стран Скандинавии и Германии своими благоустроенными пляжами, мелководным морем и умеренно жарким климатом.
Экономика посёлка базируется на обслуживании иностранных туристов, а также производстве сельскохозяйственной продукции одним из основных компонентов которой является выращивание оливок и производство из них оливкового масла. Широко развито также частное парниковое хозяйство, производящее томаты, огурцы, лук и ряд других овощей.

Общинное сообщество Пефки 
В общинное сообщество Пефки входят 4 населённых пункта. Население 763 жителя по переписи 2011 года. Площадь 17,141 квадратных километров.

Население

Достопримечательности 
В 12 км к востоку от посёлка расположен особо почитаемый местными жителями мужской монастырь Капса, основанный в XV веке и возрождённый в XVIII веке греческим подвижником Иоанном Визенцосом, жившим в горной пещере чуть выше обители.

В летнее время, при достаточном количестве туристов, из гавани Макриялоса организуются туры на необитаемый остров Куфонисион.

Выше Аналипсиса по склону горы расположены посёлки: Пефки (), Ставрохорион () и Айос-Стефанос.

Примечания 

Населённые пункты нома Ласитион